Sorda puede estar haciendo referencia a:

 Sorda: modo de fonación de las consonantes.
 Sorda: nombre común de un ave.
 Sorda: persona que no puede oír.